Novamundoniscus är ett släkte av kräftdjur. Novamundoniscus ingår i familjen Dubioniscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Novamundoniscus